5th Gear może odnosić się do:
 Fifth Gear – program telewizyjny brytyjskiej stacji Five
 5th Gear (album) – album Brada Paisleya
 5th Gear (gra wideo) – gra wideo dla Commodore 64